Kona kan syfta på:

 Kona – en äldre benämning på en bildel, se koppling (bildel)
 Kona (cykelmärke) – ett företag som tillverkar cyklar
 Kona - en äldre benämning på hustru, se Maka (äktenskap)

Geografi

Burkina Faso 

 Kona – en kommun och ett samhälle i provinsen Mouhoun, se Koéna,

Turkiet 

 Kona – en historisk stad i Anatolien, se Kolossai

USA

 Kailua-Kona – ett distrikt på Hawaii

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar